Hammarlund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1247 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hammarlund

 Amanda Hammarlund (1854–1935)), barnboksförläggare
 Arvid Hammarlund (1888–1963), skådespelare

 Carl Hammarlund (idrottare) (aktiv 1905), friidrottare, löpare
 Carl Hammarlund (botaniker) (1884–1965), botaniker
 Carl-Gunnar Hammarlund (1921–2006), radioprogramledare

 Emil Hammarlund (1853–1910), folkskollärare och liberal politiker

 Gunnar Hammarlund, flera personer
 Gunnar Hammarlund (musiker) (1929–2017), jazzmusiker, musikhandlare
 Gunnar Hammarlund (politiker) (1877–1943), politiker, folkpartist
 Gösta Hammarlund (1903–1987), svensknorsk tecknare och journalist 

 Henning Hammarlund (1857–1922), fabrikör, urmakare och författare

 Ivar Hammarlund (1899–1983), målare och tecknare

 Jan Hammarlund (född 1951), viskompositör och musiker

 Karl Oskar Hammarlund (1890–1959), tidningsman och författare
 Kerstin Hammarlund (född 1929), målare

 Nestor Hammarlund (1888–1966), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Olle Hammarlund (1918–1976), journalist och författare
 Oscar Hammarlund (1861–1945), svenskamerikansk konstruktör och företagsledare

 Pauline Hammarlund (född 1994), fotbollsspelare

 Stig Hammarlund (1899–1969), militär

Se även
 Hammarlunda, småort och kyrkby i Eslövs kommun

Källor

Svenska efternamn